William Kiernan peut faire référence à :

Willian Kiernan (1908-1973), un ensemblier américain,
 (1916-1997), un homme d'affaires et homme politique britanno-colombien.